

Toponymie 
 Botou, la commune rurale du département de Bilanga au Burkina Faso
 Botou, la commune et le chef-lieu du département de Botou au Burkina Faso
 Le département de Botou dont Botou est le chef-lieu.
 Botou, une ville en Chine.

Paronyme 
 Léon Bottou, chercheur français.

en:Botou